Ива́н Петро́вич Ха́рченко:
 Харченко, Иван Петрович (1904—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Харченко, Иван Петрович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Харченко, Иван Петрович  (род. 1928) — депутат Верховного Совета СССР.